NEKAMI-groeve of Groeve van der Zwaan, een kalksteengroeve in de Sint-Pietersberg, Nederland
 NEKAMI-groeve of Groeve 't Rooth, een kalksteengroeve in het Plateau van Margraten, Nederland